Норија де Сан Хосе има више значења:

 Норија де Сан Хосе (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Норија де Сан Хосе, Мачадо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику